Ferencz László (1911–?) szerkesztő, író, műfordító
 Ferencz László (1923–1981) színművész, pantomimművész (egyes stáblistákon Ferenc László néven is előfordul)
 Ferencz László (1961) vegyészmérnök